Loenen (Utrecht)
 Loenen (Stichtse Vecht), Loenen, voormalige gemeente in de provincie Utrecht, opgegaan in gemeente Stichtse Vecht
 Loenen aan de Vecht dorp in de gemeente Stichtse Vecht, in de provincie Utrecht.
 Kanton Loenen, kanton van het Franse departement Zuiderzee. 
 Loenen-Kronenburg, voormalige gemeente in Holland, nu ook onderdeel van Stichtse Vecht.
 Loenen (Veluwe) (Loenen op de Veluwe), dorp in Gelderland.
 Ereveld Loenen, een erebegraafplaats bij Loenen (Veluwe).
 Loenen (Overbetuwe), buurtschap in Gelderland.